Jermilow ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Dmitrijewitsch Jermilow (1894–1968), ukrainisch-russischer Designer und Maler